Denumirea de Radu Negru se poate referi la:
 Radu Negru, denumit și Negru Vodă, personaj legendar legat de fondarea Țării Românești;
 Radu Negru, sat în județul Argeș, România;
 Radu Negru, sat în județul Călărași, România.